Беджая, Беджаи́я () — вилайет в северо-восточной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Беджая.

Географическое положение 
Вилайет Беджая включает в себя историческую область Кабилию. Он расположен на побережье Средиземного моря. Граничит с вилайетами Джиджель и Сетиф на востоке, Бордж-Бу-Арреридж на юге, Буира и Тизи-Узу на западе.

Население 
Население составляют преимущественно кабилы, говорящие на кабильском языке.

Административное деление 
Административно вилайет разделен на 19 округов и 52 коммуны:

Примечания

Ссылки 
 Первая страница о городе и вилайете Беджая 
 Официальный сайт вилайета Беджая 

Вилайеты Алжира